

Persone 
 Franz Josef Heinichen – giurista e politico tedesco
 Johann David Heinichen – compositore tedesco
 Veit Heinichen – scrittore tedesco
 Wilhelm Heinichen – giurista tedesco